Гутоп — фамилия. Известные носители:
 Гутоп, Григорий Владимирович (1853— после 1917) — депутат Государственной думы I, III и IV созывов.
 Гутоп, Юрий Вадимович (1936—2006) — советский и российский шахматист.